Rohowytschi (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Rohowytschi (Lokatschi), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Lokatschi
 Rohowytschi (Polonne), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Polonne